Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2001 – zawody w skokach narciarskich rozegrane w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2001, które odbyły się 13 i 14 marca 2001 roku w Vuokatti.

Zgodnie z regulaminem imprezy, w zawodach mogło wziąć udział maksymalnie trzech mężczyzn z danego kraju urodzonych w 1984 lub 1985 roku oraz maksymalnie dwie kobiety z danego kraju urodzone w latach od 1982 do 1985.

Na skoczni narciarskiej Hyppyrimäki zostały przeprowadzone dwa konkursy mężczyzn – po jednym indywidualnym i drużynowym oraz jeden konkurs indywidualny kobiet. 

Indywidualnie złoty medal wśród mężczyzn zdobył Fin Janne Happonen, który wyprzedził Niemca Maximiliana Mechlera oraz swojego rodaka Akseli Kokkonena. Z kolei wśród kobiet triumfowała Austriaczka Daniela Iraschko przed Szwedką Heleną Olsson oraz Norweżką Anette Sagen.

W konkursie drużynowym mężczyzn zwycięstwo odniosła reprezentacja Finlandii w składzie: Akseli Kokkonen, Janne Happonen, Kalle Keituri. Drugie miejsce zajęła Austria, a trzecie Francja.

Był to drugi przypadek w historii, gdy rozdano medale zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w skokach narciarskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn

Konkurs indywidualny kobiet

Konkurs drużynowy mężczyzn 

W konkursie drużynowym wystartowały także dwie ekipy mieszane, które nie zostały jednak sklasyfikowane wspólnie z innymi reprezentacjami. Mieszana drużyna Szwajcarii i Ukrainy w składzie Heinrich Kälin, Ihor Bojczuk oraz Guido Landert uzyskała łączną notę 482,5 punktów, a mieszana drużyna Białorusi i Ukrainy w składzie Ilja Skakun, Andrij Curmak i Aleksandr Swietłow uzyskała w sumie 256 punktów.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2001 w sportach zimowych
2001